Un songe est un rêve en langage poétique.
 Dans la mythologie, les Songes sont des divinités, fils du sommeil. 
 Un Songe-creux est un type de penseur aux projets irréalistes.
 Songe est un nom vernaculaire de la plante taro (Aracées), dont on mange les tubercules et dont les feuilles perlent sous la pluie.
 Les Songes, Songés, Songués, ou Songyés forment un peuple de la République démocratique du Congo.
 Le songe (songué, kisongyé, etc.) est leur langue, une langue bantoue.
 L'île du Songe, une île italienne du lac de Garde.

Voir aussi 

  est le titre de plusieurs œuvres.
  est une comédie de William Shakespeare qui a inspiré plusieurs autres œuvres.
  est un texte de Cicéron qui a inspiré plusieurs autres œuvres.
 Songe de Platon est un conte philosophique de Voltaire.
 Songe de Poliphile est un livre rédigé en 1467.
 Songe d’une nuit d’hiver est un poème de Raymond Queneau apparaissant dans son recueil Battre la campagne, publié en 1968.
 Songe d'une nuit d'hiver est un film serbe sorti en 2006.
 Songe d'une Nuit de Sabbat est le cinquième mouvement de la Symphonie fantastique de Berlioz.